Gminy w USA:
 Brooke (ang. Brooke Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Buena Vista
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Brooke (ang. Brooke County) – w stanie Wirginia Zachodnia
Osoby:
 Brooke Valentine – amerykańska wokalistka R&B
Inne:
 Brooke – brytyjska firma produkująca samochody od 2004 roku
W Wielkiej Brytanii:
 Brooke – miejscowość w hrabstwie Norfolk (Anglia)
 Brooke – miejscowość w hrabstwie Rutland (Anglia)